Un arrondissement spécial au Japon :
 Chūō-ku (Tokyo), arrondissement spécial de Tokyo.

 Des arrondissements au Japon :
 Chūō-ku (Chiba), arrondissement de la ville de Chiba ;
 Chūō-ku (Fukuoka), arrondissement de la ville de Fukuoka ;
 Chūō-ku (Kōbe), arrondissement de la ville de Kobe ;
 Chūō-ku (Kumamoto), arrondissement de la ville de Kumamoto ;
 Chūō-ku (Niigata), arrondissement de la ville de Niigata ;
 Chūō-ku (Osaka), arrondissement de la ville d'Osaka ;
 Chūō-ku (Sagamihara), arrondissement de la ville de Sagamihara ;
 Chūō-ku (Saitama), arrondissement de la ville de Saitama ;
 Chūō-ku (Sapporo), arrondissement de la ville de Sapporo.